Typ 10 steht für:

 Typ 10, Fließgewässertyp, siehe Kiesgeprägter Strom
 Typ 10, eines der PostScript-Fontformate
 Typ 10 (Panzer), Panzer des japanischen Militärs
 Peugeot Typ 10, Automodell

Siehe auch:
 Typ X